Toto je 'seznam dílů seriálu The Villains of Valley View''.

Přehled řad

Seznam dílů

První řada (2022)

Druhá řada 

Seznamy dílů amerických televizních seriálů
Seznamy dílů neukončených televizních seriálů